Rytina může být:

 rytina – grafická technika tisku z hloubky
 rytina (zahradnictví) – část půdy vykopaná rýčem
 Rytina (potok) – potok v centrální části Českého středohoří a pravostranný přítok řeky Labe u Sebuzína u Ústí nad Labem
 Rytina (příjmení)